Дороги проходящие в местах пчеловодства исторически получают название - Пчеловодная. Так в Казахстане в Алматы находятся:
 небольшая улица Пчеловодная;
 Пчеловодная - первое название улицы Байзакова.